Zenger steht für

 Zenger (Adelsgeschlecht), ein bayerisches Adelsgeschlecht
 Zenger von Schwarzeneck und Zangenstein, Linie des Adelsgeschlechtes der Zenger
 Zenger von Trausnitz, Linie des Adelsgeschlechtes der Zenger

dessen Familienmitglieder:
 Conrad I. Zenger (um 1271), Adliger
 Hans Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf (* um 1363; † nach 1433), Adliger

 Marquart Zenger (um 1314), Adliger

 Tristram I. Zenger zu Zangenstein und Schneeberg (* vor 1393; † um 1434), Adliger
 Wolfhart I. Zenger (um 1282), Adliger

Zenger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zenger (* 1940), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Erich Zenger (1939–2010), deutscher Theologe
 Franz Xaver Zenger (1798–1871), deutscher Rechtswissenschaftler
 John Peter Zenger (1697–1746), deutsch-amerikanischer Publizist und Verleger
 Josef Zenger (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Joseph Zenger (1757–1827), deutscher Geistlicher
 Julian Zenger (* 1997), deutscher Volleyballnationalspieler

 Max Zenger (1837–1911), deutscher Komponist
 Ramon Zenger (* 2004), Schweizer Unihockeyspieler
 Václav Karel Bedřich Zenger (1830–1908), Tschechischer Physiker, Meteorologe, Professor und Rektor der Tschechischen Technischen Universität in Prag
 Wilhelm Zenger (1877–1911), deutscher Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Çenger